José Serrano puede referirese a alguna de las siguientes personas:

 José Mariano Serrano (1788 – 1852), hombre de estado y jurista boliviano.
 José Serrano (1943 – ), político estadounidense de Nueva York.
 José Serrano Arenas (1981 – ), futbolista español.
 José Serrano Simeón (1873 – 1941), compositor de zarzuelas español.
 José de los Mártires Serrano Valdenebro (1743 – 1814), militar español durante la Guerra de la Independencia Española.
 José Serrano (1970 – ), ministro del Interior de Ecuador.
 José Serrano , sacerdote cristiano católico jesuita del siglo XVII.